Элисон Лаплака (, род. 16 декабря 1959) — американская телевизионная актриса, которая сыграла основные роли в нескольких недолго просуществовавших ситкомах в конце 1980-х и начале 1990-х.

Биография 
Лаплака родилась в Нью-Джерси, но выросла в Линкольншире, штат Иллинойс. После окончания университета она начала выступать на местной сцене, прежде чем в 1983 году переехать в Лос-Анджелес, где Лаплака получила одну из ролей в телевизионном спин-оффе фильма «Забегаловка».

Лаплака добилась наибольшей известности благодаря роли Линды Филлипс в ситкоме Fox «Дуэт» (1987—89) и его недолго просуществовавшем спин-оффе «Открытый дом» (1989—90). После его закрытия она сыграла основные женские роли в четырёх провальных ситкомах: Stat (ABC, 1991), The Jackie Thomas Show (ABC, 1992—93), Tom (CBS, 1994), и The John Larroquette Show (NBC, 1994—1996). В 1997 году она взяла на себя второстепенную роль босса Рэйчел в «Друзья».

Лаплака в разные годы появилась в сериалах «Семейные узы», «Весёлая компания», «Друзья», «Седьмое небо», «Скорая помощь», «Отчаянные домохозяйки», «Анатомия страсти», «Юристы Бостона», «Ремингтон Стил» и «Долго и счастливо». Вне телевидения она сыграла роль сестры героини Кёрсти Элли в фильме 1990 года «Сумасшедший дом».

Личная жизнь 
В 1992 году вышла замуж за актёра и режиссёра Филипа Чарльза Маккензи.

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Актрисы мюзиклов США
Актрисы озвучивания США
Выпускники Уэслианского университета Иллинойса